Voznyeszenszkoje – település Oroszországban, a Habarovszki határterület Amurszki járásában
 Voznyeszenszkoje – település Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen